B 22 steht für:
 Bundesstraße 22 in Deutschland
 Grestner Straße in Österreich

B22